(la figueraie) est un toponyme turc qui peut désigner :

 İncirlik, un quartier du district de Sincan dans la province d'Ankara ;
 İncirlik, un quartier du district de Kurtalan dans la province de Siirt ;
 İncirlik Cumhuriyet, un quartier du district de Yüreğir dans la province d'Adana ;
 Incirlik Air Base, une base aérienne de l'OTAN située à İncirlik Cumhuriyet.

Homonymie de toponyme